Primaz de Toda Irlanda é um título tradicionalmente conferido aos Arcebispos de Armagh, tanto na Igreja Católica Apostólica Romana quanto na Igreja da Irlanda, o que significa, dentro das respectivas igrejas, que eles são seus representantes máximos na ilha da Irlanda.

Ver também 
 Arcebispo de Armagh

Ligações externas 
 -Eleição do Rev. Alan Harper para Primaz de Toda Irlanda

Igreja da Irlanda